Dziewiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. Konkurs drużynowy rozegrano 17 stycznia, konkurs indywidualny 18 stycznia, natomiast kwalifikacje do konkursu indywidualnego, które miały zostać rozegrane 16 stycznia rozegrano 18 stycznia z powodu złych warunków wietrznych. Konkurs drużynowy wygrali Niemcy, przed Austriakami i Słoweńcami. Polacy w składzie: Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęła piąte miejsce. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał Stoch, który okazał się bezkonkurencyjny także w konkursie, pokonując Austriaka Stefana Krafta i Niemca Severina Freunda. Zwycięstwo Stocha było pierwszym w tym sezonie, trzecim na Wielkiej Krokwi oraz czternastym w całej dotychczasowej karierze.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Konkurs drużynowy 
Konkurs rozpoczęto z 10. belki, a drugą serię z 11. belki. Zmiana belki o 1 próg powodowała zmianę w nocie zawodnika o 5,8 punktu.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Zakopanem

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Zakopane
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
2015 w polskim sporcie